Амстердамский интернационал профсоюзов — международное объединение реформистских профсоюзов, близких к социал-демократическим партиям Социалистического рабочего интернационала. Основана в июле 1919 года на конгрессе в Амстердаме, и просуществовавшая до 14 декабря 1945 года.

История 

Был основан в Амстердаме в июле 1919 года. Данный факт означал попытку сплотить все реакционные силы в международном движении для борьбы против влияния идей Великой Октябрьской социалистической революции на рабочих в капиталистических странах. Программа партии предусматривала сотрудничество буржуазии и пролетариата и отвергала революционную борьбу рабочего класса. Лидеры политической партии Бевин, Ситрин, Жуо и её члены представляли собой агентуру буржуазии в рабочем классе и всячески стремились внести раскол в рабочее движение. Они останавливали забастовки и исключали из рядов политической партии профсоюзы, которые укреплялись революционными силами. Лидеры политической партии систематически отклоняли предложения отдельных профсоюзов о помощи Испании, спровоцировав итало-германскую интервенцию. Являлись злейшими врагами СССР и активно поддерживали антисоветскую политику правящих кругов США, Германии и Франции. С началом Второй мировой войны политическая партия фактически прекратила своё существование, и лишь 14 декабря 1945 года была официально ликвидирована.

Международные профсоюзные организации
1919 год в политике